Maier-Hein ist der Nachname folgender Personen

Klaus Maier-Hein, Professor für medizinische Informatik, Heidelberg
Lena Maier-Hein, Professorin für medizinische Informatik, Heidelberg